Youth Novels är Lykke Lis debutalbum från 2008. Namnet, "ungdomsromaner" i översättning, anspelar på bokgenren bildningsroman.

Albumet nådde plats #3 på den svenska försäljningslistan, #66 på Irland, #112 i Storbritannien och #18 på US Heatseekers. Låtarna I'm Good I'm Gone. Tonight och Breaking It Up har släppts som singlar och Little Bit är titelspåret till Lykke Lis första EP.

Låtlista

Musikalbum 2008
Svenska debutalbum
Album producerade av Björn Yttling